Le bourgmestre de Bâle est la personne à la tête du canton de Bâle en Suisse sous l'Ancien Régime.

Histoire

Liste des bourgmestres 
Les bourgmestres sont les suivants :

Articles connexes 
 Bourgmestre

Références

Bibliographie 

Gouvernement cantonal suisse